Клемансе, Шарль (1703—1778) — французский историк, монах-бенедиктинец
 Клемансе — французская коммуна, департамент Кот-д’Ор